Robert Rosén (né le  à Alvesta en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Alvesta SK, il commence sa carrière en professionnel dans l'Allsvenskan, le deuxième échelon national en 2005 avec le Växjö Lakers HC. Il découvre l'Elitserien avec le MODO Hockey en 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Alvesta SK || Division 2|| || 7|| 4|| 11|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Alvesta SK || Division 2 || || 19|| 14|| 33|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Växjö Lakers HC || Allsvenskan|| 32|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Osby IK || Division 1|| 8|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Växjö Lakers HC || Allsvenskan|| 44|| 10|| 23|| 33|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Växjö Lakers HC || Allsvenskan|| 45|| 8|| 17|| 25|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Växjö Lakers HC || Allsvenskan|| 44|| 19|| 25|| 44|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Växjö Lakers HC || Allsvenskan|| 52|| 27|| 30|| 57|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| MODO hockey|| Elitserien|| 55|| 11|| 12|| 23|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| AIK IF || Elitserien|| 55|| 21|| 39|| 60|| 20|| 12|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2012-2013|| Växjö Lakers HC || Elitserien|| 53|| 9|| 17|| 26|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Växjö Lakers HC || SHL || 44|| 11|| 14|| 25|| 8|| 12|| 6|| 1|| 7|| 2
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL || 53 || 23 || 21 || 44 || 16 || 18 || 5 || 7 || 12 || 6
|-
| 2015-2016 || Växjö Lakers HC || SHL || 52|| 17|| 22|| 39|| 22|| 13|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2016-2017 || Växjö Lakers HC || SHL || 45|| 11|| 16|| 27|| 10|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2017-2018 || Växjö Lakers HC || SHL || 49|| 17|| 23|| 40|| 20|| 10|| 8|| 6|| 14|| 6
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 62|| 13|| 27|| 40|| 28|| 6|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Sotchi || KHL || 57|| 10|| 14|| 24|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Växjö Lakers HC || SHL || 51 || 12|| 28|| 40|| 24|| 14|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 2021-2022 || Växjö Lakers HC || SHL || || || || || ||

Références 

Naissance en juin 1987
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du MODO hockey
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi